Malchiodi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Malchiodi (* 1972), italienischer Mathematiker
 Emilio Malchiodi (1922–1997), argentinischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Gian Carlo Malchiodi (1917–2015), italienischer Architekt und Designer
 Umberto Malchiodi (1889–1974), italienischer Bischof